Venezuela:
 Guacara (grad)
 Guacara (rijeka)

SAD:
 Guacara (indijansko selo), selo plemena Timucua